Kuwari ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulaziz Al-Kuwari (* 1979), katarischer Rallyefahrer
 Fahad Rashid Al-Kuwari (* 1972), katarischer Fußballspieler
 Jaffal Rashid Al-Kuwari (* 1983), katarischer Fußballspieler
 Khamis Al-Kuwari (* 1982), katarischer Fußballschiedsrichter
 Mohammed Al-Kuwari, katarischer Diplomat
 Sayed Mubarak Al-Kuwari (* 1964), katarischer Leichtathlet
 Zamel Essa Al-Kuwari (* 1973), katarischer Fußballspieler